BEL20 — ключевой фондовый индекс Бельгии. Рассчитывается на Брюссельской фондовой бирже. Индекс включает в себя от 10 до 20 компаний.

Компоненты 
На август 2022 года в индекс входят следующие компании:

Примечания

Ссылки 
 BEL20 на официальном сайте биржи

Европейские фондовые индексы
Экономика Бельгии